Lockwood Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lockwood Township (Missouri)
 Lockwood Township (North Dakota)
 Lockwood Township (South Dakota)